The Foreigner steht für:

 The Foreigner – Der Fremde, US-amerikanischer Film von Michael Oblowitz (2003)
 The Foreigner: Black Dawn, US-amerikanischer Film von Alexander Gruszynski (2006)
 The Foreigner (2017), britisch-amerikanisch-chinesischer Film von Martin Campbell